Ко́лесов () — русская фамилия, и топоним.

Носители фамилии

Колесов 
 
 Колесов, Алексей Михайлович (1834—1902) — русский художник.
 
 
 
 Колесов, Виктор Семёнович (1928—2004) — рабочий, Герой Социалистического Труда.
 
 Колесов, Владлен Серафимович (1931—2012) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 
 Колесов, Дмитрий Васильевич (1936—2007) — советский и российский врач-педиатр, академик РАО.
 Колесов, Евгений Николаевич (1951—2017) — российский писатель, поэт, переводчик.
 Колесов, Иван Петрович (1880—1921) — участник Первой мировой и Гражданской войн.
 
 Колесов, Лев Константинович (1910—1974) — театральный актёр и режиссёр.
 Колесов, Леонард Николаевич (1925—1971) — радиоинженер, один из создателей первой советской полупроводниковой микросхемы.
 
 Колесов, Олег Анатольевич (род. 1969) — советский и украинский футболист, тренер.
 Колесов, Орест Андреевич (род. 1926) — украинский советский деятель, министр угольной промышленности УССР. Депутат ВС СССР.
 
 
 
 Колесов, Яков Сергеевич (1908—1975) — советский политработник, генерал-лейтенант.



Населённые пункты 
 Колесов — хутор в Заветинском районе Ростовской области.